Большой Чирклей () — село в Николаевском районе Ульяновской области.

Входит в состав Никулинского сельского поселения. Ранее было центром Большечирклейского сельсовета.

География 
Находится на одном из притоков река Канадейка, в 13 км к западу от райцентра Николаевка, недалеко от железной дороги и трассы М5 «Урал» (Москва — Челябинск). Протекает мелководная пересыхающая в верхнем течении речка Чирклейка.

Название 
Село назвали Чирклеем потому, что местность возле речки, где она располагалось, обитало множество комаров, а по-татарски «комары» — «черки» — «комариное», «комаровка». Отсюда и название Чирклея. 

В конце XVIII века — начале XIX века рядом, на речке Безымянка (Чирклейка), основывается деревня Малые Чирклеи (затем переименована в Белый Ключ), где проживали мордва, и Курмаевка, где проживали татары, разделённый оврагом Безымяный, в конце XIX века они слились в одно село — Курмаевка. С основанием деревни Малые Чирклеи (Белый Ключ), старый Чирклей, где жило больше людей, стал называться — Большой Чирклей.

История 
Основано в начале XVII веке. Примерно в 1600 году из Тюменского уезда на постоянное место проживания переселились около 12 семей татарской национальности. Они построили жилые дома на берегу реки Рызлейка, между селами Рызлей и Никулино. Это поселение существовало недолго, потом поселение переехало на другой берег речки, где и поныне расположено село Большой Чирклей. 

В 1859 году деревня Большие Чирклеи входила в состав 2-го стана Кузнецкого уезда Саратовской губернии, в которой в 114 дворах жило 431 мужчин и 490 женщин, имелись две мечети. 

В 1927 году в селе открыли первую школу, в 1965 году школа получила статус средней.

В 1929 году в Большом Чирклее был создан колхоз «12 лет Октября». В артель входили 14 дворов.

Население 

Проживает около 2656 человек.

Известные уроженцы 

 Юсупов Мансур Равилович — Генерал-майор МВД, председатель Московского антикоррупционного комитета, глава общественной организации «Национальный комитет общественного контроля», профессор Международного юридического института.

Инфраструктура 
В селе имеется Средняя школа, в которой обучается 245 учащихся, 3 мечети, филиал Николаевской межпоселенческой библиотеки, отделение связи, фельдшерско-акушерский пункт (в том числе зубной врач).

Работают ООО «Легенда», АЗС «Кафе», гостиница ИП Сулейманова Р. М., придорожный сервис Рамазанова, 3 пилорамы, 3 пекарни и 8 магазинов.

Примечания

Ссылки 

 Большой Чирклей
 Большой человек из Большого Чирклея

Населённые пункты Николаевского района (Ульяновская область)